World Grand Prix 2019 – dwunasty rankingowy turniej snookerowy w sezonie 2018/2019. Turniej ten rozegrany został w dniach 4-10 lutego 2019 roku.

Nagrody

Pieniężne 
Zwycięzca: £ 100 000
II miejsce: £ 40 000
Półfinalista: £ 20 000
Ćwierćfinalista: £ 12 500
Runda 2: £ 7 500
Runda 1: £ 5 000

Najwyższy break turnieju: £ 5 000

Pula nagród: £ 375 000

Rozstawienie

Drabinka turniejowa

Finał

Breaki stupunktowe 

 143, 134, 130, 116  Barry Hawkins
 138, 118, 101, 101  David Gilbert
 138  Mark Williams
 132, 122, 113, 102, 100  Judd Trump
 131, 102  Stuart Bingham
 131, 100  Yuan Sijun
 127  Ryan Day
 126  Allister Carter
 126  Ding Junhui
 119  Jimmy Robertson
 108  John Higgins
 106  Xiao Guodong
 103  Noppon Saengkham

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 World Grand Prix 2019 w serwisie snookerworld.pl
 worldsnooker.com

Rankingowe turnieje snookerowe
2019 w Anglii
Sport w Anglii
2019 w snookerze